

Patronyme 

 Margaret Bane, sage-femme écossaise et sorcière présumée.

fiction 

Bane est un personnage des romans racontant les aventures de Harry Potter
Bane est un ennemi de Batman
Bane est un héros dans le jeu Defense of the Ancients
Bane est un groupe de musique Hardcore
Bane est aussi un personnage dans Star Wars

Bane est aussi une des planètes sur laquelle se déroule le jeu Battlezone 2

Géographie 

 les Bané (ou Bane) sont une population du Cameroun